Le spigolatrici –  dipinto di Jean-François Millet del 1857
Le spigolatrici –  dipinto di Alessandro Battaglia del 1887
Le spigolatrici –  dipinto di Charles de Groux